Пливачка трка на 50 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 2. августа (квалификације) и 3. августа (финале) на базену центра за водене спортове. Учествовало је укупно 59 такмичара из 52 земље. 

Златну медаљу освојио је Француз Флоран Маноду, испред Калена Џоунса из САД и браниоца титуле из Пекинга Сезара Фиља из Бразила.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења нису постављене нове вредности рекорда.

Учесници 
Укупно 59 такмичара из 52 земље учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 20 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 22,11 секунди. Такмичари који су имали време боље од 22,88 (њих 15) су накнадно добили позив за учешће на играма. Преостале 24 квоте су додељене пливачки неразвијеним нацијама у виду специјалних позивница.

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 58 пливача распоређених у 8 квалификациона група. Наставак такмичења (односно пласман у полуфинале) обезбедило је њих 16 са најбољим резултатима. Гранични резултат за полуфинале био је 22,27.

Полуфинале 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.